Audace peut faire référence à:
 L'audace est une attitude, contraire de la peur.
 La  est une classe de destroyers italiens
 Le Audace est un destroyer de la Regia Marina, lancé en 1913.
 Le Audace est un torpilleur de la Regia Marina, lancé en 1916.
 Le Audace est un destroyer de la Marina Militare, lancé en 1971.